Ву́лиця Со́няшникова  — назва вулиць у багатьох населених пунктах України.

Вулиця Соняшникова 
 Вулиця Соняшникова — вулиця у місті Дніпро.
 Вулиця Соняшникова — вулиця у місті Лисичанськ.
 Вулиця Соняшникова — вулиця у місті Львів.
 Вулиця Соняшникова — вулиця у місті Харків.
 Вулиця Соняшникова — вулиця в селі Червона Слобода, Черкаська область.

Примітки 

Соняшникова